Ernesto Benedettini (1948), homme politique saint-marinais ;
 Ciro Benedettini (1964), prêtre catholique saint-marinais.